Casimir I est un nom porté par plusieurs souverains et nobles européens

Casimir I, duc d’Opole et de Racibórz (1211-1230)
Casimir I, duc de Cujavie
Casimir I, duc de Pologne (1039-1058)
Casimir I, duc de Cieszyn

Casimir I